Il toponimo Gishubi può riferirsi a diverse località:

Gishubi, comune del Burundi nella provincia di Gitega
Gishubi, settore del Ruanda nel distretto di Gisagara